Суперкубок УЕФА 2010 года — 35-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошёл в пятницу 27 августа на стадионе «Луи II» в Монако. В нём встретились победитель Лиги Чемпионов 2010 «Интернационале» и победитель Лиги Европы 2010 «Атлетико Мадрид». Оба клуба никогда раньше не играли в матчах за Суперкубок. Также впервые в истории турнира встреча обслуживалась пятью судьями.

Матч

Детали матча

Статистика 
 Первый Тайм Второй Тайм Весь матч

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2009/2010
 Лига Европы УЕФА 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок на официальном сайте УЕФА
 Суперкубок УЕФА 2010 на сайте Спорт-Экспресс

Август 2010 года
2010
Футбол в Европе в 2010 году
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Интернационале»
Международные соревнования по футболу в Монако
События 27 августа
Спорт в Монако в 2010 году
Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Италии в 2010 году